La Druga savezna liga SFRJ 1985-1986, conosciuta semplicemente come Druga liga 1985-1986, fu la 40ª edizione della seconda divisione del campionato jugoslavo di calcio.

Questa fu la 23ª edizione basata su due gironi. Nel girone Ovest (Grupa Zapad) furono incluse le squadre provenienti da Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Voivodina; mentre nel girone Est (Grupa Istok) quelle provenienti da Serbia Centrale, Kosovo, Montenegro e Macedonia.

Vennero promosse in Prva Liga 1986-1987 le vincitrici dei due gironi. Retrocessero in terza divisione 8 squadre in totale: le ultime 3 di ogni girone, più altre due dipendentemente dalla area di provenienza delle retrocesse dalla categoria superiore.Dato che dalla Prva Liga 1985-1986 retrocessero una squadra della Voivodina ed una serba, dalla Druga liga scesero 4 compagini dal girone Ovest e 4 da quello Est.

Provenienza

Girone Ovest

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga 1986-1987 e qualificata alla Coppa Mitropa 1986-1987.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in terza divisione jugoslava 1986-1987.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Est

Profili

Classifica 
 Nell'ultimo turno era in programma a Belgrado lo scontro diretto −, l'1−1 finale ha permesso la promozione degli ospiti.

Legenda:
      Promossa in Prva Liga 1986-1987.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in terza divisione jugoslava 1986-1987.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.

Risultati

Classifica marcatori

Note

In Coppa di Jugoslavia 

La squadra di Druga Liga che ha fatto più strada è il  che ha raggiunto i quarti di finale.

Bibliografia

Voci correlate 
Prva Liga 1985-1986
Kup Maršala Tita 1985-1986

Collegamenti esterni 
  Stagione 1985-1986 su HRnogomet
  Le stagioni 1983-1988 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1985-1986 su exYUfudbal
  Stagione 1985-1986 e risultati su rsssf.com
  Classifiche 1985-1986 su izbrisani

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Druga Liga jugoslava